Михаил Николаевич Кузнецов (4 июня 1952, Москва, РСФСР, СССР) — советский спортсмен (академическая гребля), олимпийский чемпион (1976), заслуженный мастер спорта СССР (1976). Член КПСС с 1966 года.

Спортивная карьера 
 Олимпийский чемпион 1976 в гребле на четверке распашной с рулевым (с В. Ешиновым, Н. Ивановым, А. Клепиковым и рулевым А. Лукьяновым)
 2-кратный чемпион СССР: 1974 на двойке без рулевого, 1977 на восьмерке

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы СССР по академической гребле
Члены КПСС